The Dell kann bedeuten:
The Dell (Southampton) – das frühere Heimspielstadion des Southampton F.C.
The Dell (Kingussie) – Heimat der schottischen Kingussie Camanachd
The Dell (Leamington Spa) – Ein Park in Leamington Spa